Ужиці (, ) — топонім у Сербії та Чехії:

Ужиці — місто на заході Сербії.
 Ужиці — община в Сербії, входить до Златиборського округу.

Ужиці — село в окрузі Кутна Гора.
 Ужиці — село в окрузі Мельник.

Див. також 
 Операція «Ужиці»
 Ужиця